

Miasta w USA 
 Longwood – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Seminole
 Longwood – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark

Gminy w USA 
 Longwood (ang. Longwood Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Pettis
 Longwood (ang. Longwood Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark

Inne 
 Longwood – miasto w Irlandii w hrabstwie Meath
 Longwood – miejscowość na Wyspie Świętej Heleny
 Longwood House – niewielka posiadłość na Wyspie Świętej Heleny, miejsce zesłania Napoleona
 Longwood Avenue (IRT Pelham Line) – stacja metra nowojorskiego, na linii 6.

Zobacz też